Daniele Nardello (1972) – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada italiano
 Giorgio Nardello (1946) – ex calciatore italiano, di ruolo libero
 Primo Nardello (1932) – ex ciclista su strada italiano, zio di Daniele Nardello

Pagine correlate
 Nardella
 Nardelli